Langø, een plaats in Denemarken
Langø (parochie), een parochie in Denemarken
Lango (volk), een Nilotisch volk in Oost-Afrika